Mogenstrup (Holstebro), plaats in de Deense gemeente Holstebro
Mogenstrup (Næstved), plaats in de Deense gemeente Næstved
Mogenstrup (parochie)